Астрономі́чна ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України та країн колишнього СРСР.

Астрономічна вулиця — вулиця у місті Донецьк.
 Астрономічна вулиця — вулиця у місті Київ.
 Астрономічна вулиця — вулиця у місті Краматорськ.
 Астрономічна вулиця — вулиця у місті Полтава.
 Астрономічна вулиця — вулиця у місті Харків.
 Астрономічна вулиця — вулиця у місті Хрустальний.

Астрономічна вулиця — вулиця у місті Казань.
 Астрономічна вулиця — вулиця у місті Петергоф.
 вулиці у місті Ростов-на-Дону
 Астрономічна вулиця
 2-га Астрономічна вулиця
 Астрономічна вулиця — вулиця у місті Хабаровськ.

Вулиці